Akiba Eger (1720–1758) idősebb, pozsonyi rabbi
 Akiba Eger (1761–1837) ifjabb, pozsonyi rabbi